Ви́ленский переулок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 В Бресте:
 Виленский переулок.
 1-й Виленский переулок.
 2-й Виленский переулок.
 3-й Виленский переулок.
 Виленский переулок — улица в Гродно.
 Виленский переулок — улица в Заславле.
 В Слониме:
 1-й Виленский переулок.
 2-й Виленский переулок.

Россия 
 Виленский переулок — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Виленский переулок — улица в Харькове.